Suhi Dol est un toponyme qui peut désigner :
Suhi Dol, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Suhi Dol, un village de Serbie situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja.